Con il nome di trattato di Nymphenburg sono noti i seguenti trattati, stipulati presso il castello di Nymphenburg (Monaco di Baviera) :

trattato di Nymphenburg  del 1741, stipulato il 28 maggio 1741 fra Spagna e Ducato di Baviera
trattato di Nymphenburg  del 1766, stipulato il 5 settembre 1766 fra Baviera, Palatinato e Zweibrücken